Vattenfall Distribution Poland S.A. – jeden z operatorów systemu dystrybucyjnego w polsce, działający na terenie Górnego Śląska. Wchodzi w skład szwedzkiego koncernu energetycznego Vattenfall, czwartego w Europie producenta energii elektrycznej. Główny obszar działań spółki to dystrybucja energii elektrycznej. Dostarcza do klientów 11% energii elektrycznej sprzedawanej w Polsce obsługując około 1 128 301 klientów. Eksploatuje linie energetyczne o łącznej długości 25 759 km rozmieszczonych na obszarze 4221 km².

Przypisy 

Przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce
Przedsiębiorstwa w Gliwicach